

Бонвіллар —  муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя

Бонвілар — громада в кантоні Во